La Sange peut désigner :
 La Sange (affluent de la Loire), rivière française longue de 16,9 km et coulant dans le département du Loiret.
 La Sange (affluent de la Rère), rivière française longue de 15,6 km et coulant dans les départements du Cher et de Loir-et-Cher.